Margaret Braose – nobile britannica
 Giovanni de Braose – nobile britannico 
 Giles de Braose – vescovo britannico
 Guglielmo di Braose – nobile britannico
 Matilde de Braose – nobile britannica